Benedikt Doll (ur. 24 marca 1990 w Titisee-Neustadt) – niemiecki biathlonista, dwukrotny medalista igrzysk olimpijskich, pięciokrotny medalista mistrzostw świata, czterokrotny mistrz świata juniorów w biathlonie, mistrz Europy, zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu IBU.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 2008 roku, kiedy wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Ruhpolding. Zdobył tam złoty medal w sztafecie. Wynik ten powtarzał na mistrzostwach świata juniorów w Canmore (2009) i mistrzostwach świata juniorów w Torsby (2010). Ponadto podczas mistrzostw świata juniorów w Novym Měscie w 2011 roku wywalczył kolejne złoto w sztafecie i srebrny medal w biegu indywidualnym. 

W Pucharze Świata zadebiutował 16 marca 2012 roku w Chanty-Mansyjsku, zajmując 32. miejsce w sprincie. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Pierwszy raz na podium zawodów tego cyklu stanął 19 marca 2015 roku w tej samej miejscowości, kończąc rywalizację w sprincie na trzeciej pozycji. Wyprzedzili go tam tylko Francuz Martin Fourcade i Rosjanin Anton Szypulin. 

Podczas mistrzostw świata w Oslo w 2016 roku wspólnie z kolegami z reprezentacji zdobył srebrny medal w sztafecie. Następnie na mistrzostwach świata w Hochfilzen] zwyciężył w sprincie, wyprzedzając Johannesa Thingnesa Bø z Norwegii i Martina Fourcade'a. W lutym 2018 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, zdobywając brązowy medal w biegu pościgowym. Lepsi okazali się tylko Fourcade i Szwed Sebastian Samuelsson. Ponadto razem z Erikiem Lesserem, Arndem Peifferem i Simonem Schemppem zdobył brązowy medal w sztafecie.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium – chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 
 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Niemieccy biathloniści
Niemieccy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1990
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie